George Keith kan syfta på:

* George Keith (1638/1639–1716), skotsk kväkare och missionär
 George Keith, 5:e earl Marischal (född 1623), skotsk ädling
 George Keith, 10:e earl Marischal (omkring 1693–1778), skotsk ädling
 George Keith (född 1944), skotsk-australisk fotbollsspelare

Se även 
 George Elphinstone, 1:e viscount Keith (1746–1823), brittisk sjömilitär